Rijkskanselier (Denemarken)
 Rijkskanselier (Duitsland)
 Rijkskanselier (Zweden)